Rubow är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Rubow (1873–1940), dansk nationalekonom
 Ernst Rubow (1880–1958), tysk historiker och geograf
 Jørn Rubow (1908–1984), dansk konsthistoriker
 Paul V. Rubow (1896–1972), dansk litteraturhistoriker
 Rudolph Rubow (1861–1933), dansk-svensk ingenjör och industriman
 Viktor Rubow (1871–1929), dansk läkare och politiker

Danska efternamn
Tyska efternamn